3D (filmművészet)
Háromdimenziós televíziózás
3D (számítástechnika)
3D, TLC-album
3D nyomtató